James Bond (personage) - personage
James Bond (mediafranchise) - franchise (boeken en films) om het personage
James Bond (ornitholoog) - ornitholoog
James Bond (krantenstrip) - stripverhaal rond de persoon James Bond